Thomas Playford ist der Name folgender Personen:

* Thomas Playford II (1837–1915), australischer Politiker
 Thomas Playford IV (1896–1981), australischer Politiker (LCL)